Petre Stoica se poate referi la:

 Petre Stoica, poet și jurnalist român
 Petre Stoica, inginer român